François David Hérissant (1714-1773), médecin, anatomiste, et professeur de la Faculté de médecine de Paris
 Jean-Thomas Hérissant des Carrières (1742-1820), 
 Louis-Antoine-Prosper Hérissant (1745-1769), entomologiste français
 Louis-Théodore Hérissant (1745-1811), diplomate et littérateur français